Miejscowości w USA:
 Griswold – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Griswold – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Cass
Gminy w USA:
 Griswold (ang. Griswold Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New London